Codon kan syfta på:

 Codon (djur) – ett släkte av insekter
 Codon  (växter) – ett släkte av växter